Ливраменту:

 Ливраменту — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Ливраменту — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Азорские острова.